Мя́гкая си́ла (; чаще встречающийся перевод — «мягкая сила», хотя автор этого термина Дж. Най, введший его во второй половине 1980-х годов, имел в виду в первую очередь «мягкую власть») — форма политической власти, предполагающая способность кого-либо добиваться от кого-либо желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от «жёсткой силы», которая подразумевает принуждение.

По словам введшего этот термин американского политолога Джозефа Ная, язык и культура страны — это «мягкая сила», которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую, или косвенно, на мировую политику и деловые связи.

Происхождение термина 
Термин «мягкая сила» () впервые ввёл в оборот профессор Гарвардского университета Джозеф Най в своей книге 1990 года Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Впоследствии он развил данное понятие в своей книге 2004 года Soft Power: The Means to Success in World Politics и статье «„Мягкая сила“ и американо-европейские отношения».

Одной из предшественниц концепции «мягкой силы» была концепция «культурно-идеологической гегемонии», которая была разработана итальянским философом Антонио Грамши в 1930-х годах в «Тюремных тетрадях». Она получила широкое распространение в кругах западноевропейских и американских неоконсерваторов.

Идея использовать «мягкую силу» для установления своей власти восходит к древнекитайским философам, таким как Лао-цзы, живший в VII веке до н. э.. Ему принадлежит высказывание: «В мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет». 

В русском языке наиболее распространённым синонимом данного термина является «пряник», в отличие от «кнута», но он не применяется в контексте использования культурных и демократических ценностей для установления власти. 

Стоит уточнить, что «мягкая сила» является теоретическим конструктом. Инструментом реализации такой силы на практике является так называемая публичная дипломатия.

Примеры

Великобритания

Китай 
С резким развитием Китая в последние десятилетия и усилением его влияния на международной арене китайские руководители ставят на повестку дня вопрос о «мягкой силе» страны. Отмечается, что IV Пленум ЦК КПК 16-го созыва (сентябрь 2004 года) поставил задачу проекции китайской культуры вовне: «Укреплять комплексную силу культуры Китая. Продвигать китайскую культуру, ещё лучше выходить в мир, повышать её международное влияние». Отмечалось упоминание термина «мягкая сила» в докладе ЦК 17-го съезда КПК.

С 2002 года Китай начал создавать за рубежом центры по продвижению китайского языка и культуры, с 2004 года получивших название Институтов Конфуция.

В качестве отдельных мероприятий в контексте проявления Китаем политики «мягкой силы» особо выделяется проведение Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

США 

Как отмечал замдиректора Китайской академии общественных наук Ли Шэньмин в Хуаньцю шибао в 2012 году, западный мир во главе с США "по-прежнему безраздельно контролируют средства так называемой мягкой силы, в том числе - определение международных правил, манипулирование общественным сознанием и др."

Россия 
Указом президента РФ 21 июня 2007 года был создан фонд «Русский мир».

Существует мнение, что в России доминирует критика «мягкой силы», а не обсуждение возможности её применения на пользу России. С одной стороны, «мягкая сила» воспринимается как «недостойное» (манипулятивное) средство реализации собственных интересов. С другой стороны, становятся невостребованными поиски нормативного объединяющего идеала, способного сформировать ядро «мягкого» потенциала.

Термин «мягкая сила» как потенциальное направление внешней политики России стал использоваться в российских официальных кругах с середины 2012 года. Улучшением имиджа России за рубежом призвано заняться Россотрудничество.

Турция

Критика 

Концепция мягкой силы была подвергнута критике как неэффективная такими авторами, как Нил Фергюсон в предисловии к Colossus. По его мнению, субъекты международных отношений должны реагировать только на два типа стимулов — экономические и военные санкции.

Часто бывает трудно отличить последствия мягкой силы и других факторов. Например, Дженис Маттерн (Janice Bially Mattern) утверждает, что использование Джорджем Бушем фразы «вы с нами или против нас» было применением мягкой силы, так как никакой явной угрозы не подразумевало. Тем не менее, некоторые авторы видят в ней «неявную угрозу», поскольку прямые экономические или военные санкции следуют из фразы «против нас».

См. также 

 Умная сила

Примечания

Литература 
 на русском языке

 Воронова О. Е., Трушин А. С. Глобальная информационная война против России: Монография. — М.: Яуза, 2019. — 320 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-00-155002-0
 
 
 Кадочников Д. В. Символический капитал территории и кинематограф// Кино и капитал. Альманах Центра исследований экономической культуры / Под ред. А. А. Погребняка, Н. М. Савченковой. М.; СПб. : Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2019. С. 481—508.
 
 Наумов А. О. «Мягкая сила» и внешнеполитический имидж Российской Федерации // Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы.
 Наумов А. О. «Мягкая сила» и «умная сила». Внешнеполитический опыт США // Стратегия России. № 1. 2016. С.57-64.
 Наумов А. О. «Мягкая сила» и «умная сила». Внешнеполитический опыт США // Стратегия России. № 2. 2016. С.65-76.
 Наумов А. О. «Мягкая сила» и «цветные революции» // Российский журнал правовых исследований. № 1. 2016. С.73-86.
 
 Бахриев Б. Х. «Мягкая сила» публичная дипломатия: возможности для независимого Таджикистана // Вестник Томского государственного университета. № 436. 2018. С.97-105.

 на других языках

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Layne C. The unbearable lightness of soft power. // Soft power and US foreign Policy. — 2010. — С. 51-82.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Chicago Council on Global Affairs, «Soft Power in East Asia» June 2008
 
 
 
 

Геополитика
Международные отношения